Авиагородо́к — комплекс зданий и сооружений, расположенных на одном земельном участке, вблизи аэропортов и используемых для функционирования инфраструктуры аэропортов.

Авиагородо́к — общее название населённых пунктов и микрорайонов, построенных при аэропортах или имеющих отношение к авиации.

Например:
 Авиагородок — неофициальное название микрорайона «Авиационный» города Домодедово;
 Авиагородок — микрорайон города Киева;
 Авиагородок — микрорайон города Мелитополя;
 Авиагородок «Внуково» — муниципальный район города Москвы;
 Авиагородок — микрорайон города Омска;
 Авиагородок — микрорайон города Перми;
 Авиагородок — микрорайон города Приморско-Ахтарска;
 Авиагородок — исторический район на юге Санкт-Петербурга;
 Авиагородок — микрорайон города Сасово;
 Талажский Авиагородок — посёлок в Архангельской области, административно принадлежит городу Архангельску;
 Авиагородок — микрорайон города Хабаровска;
 Шереметьевский Авиагородок — посёлок в Московской области, на территории городского округа Химки.